«Тейбнер» (B. G. Teubner Verlag; 1811—2008; Лейпциг) — книжное издательство латинских и греческих классиков; с 2008 года именуется «Springer Vieweg Verlag».
 Библиотека Тейбнера (Bibliotheca Teubneriana) — серия книг издательства Тейбнер.
 Тейбнер, Бенедикт Готтгельф (Benedictus Gotthelf Teubner; 1784—1856) — немецкий книготорговец и издатель.
 Тейбнер, Георг (Georg Teubner ; 1780—1809) — немецкий писатель.

Примечания